Amerikai Egyesült Államok
 McAdam (Virginia)
 McAdam (Washington)

 Kanada
 McAdam (Új-Brunswick)
 McAdam vasútállomás, McAdam

Nevek
 McAdam, családnév